Республиканская Футбольная Группа «А» 1954 () — 30-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания. ЦДНА София стала чемпионом в четвертый раз в своей истории. По итогам сезона во Вторую лигу Болгарии понизились Ударник Стара-Загора, Торпедо Плевен и Червено знаме.

Участники 
14 команд играли двухкруговый турнир.

Турнирная таблица 
По информации отсюда

Ссылки 

 Список болгарских чемпионов по футболу на rsssf.com
 Официальный сайт

1954

Болгария

1954 год в Болгарии